Turniej Olimpijski w siatkówce kobiet w Sydney odbył się w dniach 16 - 30 września 2000 roku. W zawodach uczestniczyło 12 zespołów. Nie znalazły się w tym gronie Polki, które nie zakwalifikowały się do turnieju.

Uczestnicy 
  Australia (jako gospodynie)
  Kuba (jako zwyciężczynie Pucharu Świata 1999)
  Brazylia (jako zdobywczynie 2. miejsca w Pucharze Świata 1999)
  Rosja (jako zdobywczynie 3. miejsca w Pucharze Świata 1999)
  USA (jako zwyciężczynie panamerykańskich kwalifikacji olimpijskich 2000)
  Niemcy (jako zwyciężczynie europejskich kwalifikacji olimpijskich 2000)
  Kenia (jako zwyciężczynie afrykańskich kwalifikacji olimpijskich 2000)
  Peru (jako zwyciężczynie południowoamerykańskich kwalifikacji olimpijskich 2000)
  Włochy (jako zwyciężczynie kwalifikacji olimpijskich 2000)
  Korea Południowa (jako zdobywczynie 2. miejsca w kwalifikacjach olimpijskich 2000)
  Chorwacja (jako zdobywczynie 3. miejsca w kwalifikacjach olimpijskich 2000)
  Chiny (jako zdobywczynie 4. miejsca w kwalifikacjach olimpijskich 2000)

Składy

Turniej

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o brązowy medal

Finał

Mecze o miejsca 5-8

Mecze o rozstawienie

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Tabela

Zobacz też 
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 2000

Linki zewnętrzne 
 Pełne zestawienie wyników

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000